Kalliope (muze), in de Griekse mythologie de muze van het heldendicht
 Kalliope (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
 het stoomorgel, een muziekinstrument

Zie ook 
 Calliope (doorverwijspagina)